Алгатуйское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — село Алгатуй.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 1259 человек, в том числе 628 мужчин и 631 женщина.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Алгатуй

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области